Církvice, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Církvice, comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale